L'édition masculine 2019 du tournoi de tennis de Madrid se déroule du 5 au  sur terre battue en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Novak Djokovic remporte l'épreuve en simple, Jean-Julien Rojer et Horia Tecău celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américain John Isner, du Canadien Milos Raonic, du Sud-Africain Kevin Anderson et du Français Jo-Wilfried Tsonga. Ils sont respectivement remplacés par Andreas Seppi, Radu Albot, Jan-Lennard Struff et le lucky loser Adrian Mannarino.

Pendant le tournoi 
À 37 ans, David Ferrer, ancien 3 mondial, dispute son dernier tournoi professionnel. Son dernier match aura été face à Alexander Zverev.

Roger Federer joue son premier tournoi sur terre battue depuis trois ans (dernier match à Rome, en 2016, contre Dominic Thiem). Il réussit son entrée en lice en dominant Richard Gasquet, de retour de blessure après 6 mois d'absence. En huitième de finale, il sauve deux balles de match avant de l'emporter sur Gaël Monfils ; en quart, il en obtient deux avant de s'incliner face à Dominic Thiem.

Lauréats 
Novak Djokovic remporte le tournoi en simple en battant en finale Stéfanos Tsitsipás. Il s'agit de son  titre ATP en simple, son  en catégorie Masters 1000.

En double, Jean-Julien Rojer et Horia Tecău remportent leur  titre ensemble en battant en finale Diego Schwartzman et Dominic Thiem. Il s'agit respectivement de leur  et  titre ATP en double.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Madrid
 Saison 2019 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Madrid (WTA 2019) : tournoi féminin
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2019
Sport en Espagne en 2019
Tennis masculin en 2019
Tennis en mai 2019